Velika nagrada Velike Britanije 1959 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 18. julija 1959.

Peter Ashdown je odpeljal svojo edino dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 75
| 2:30:11,6
| 1
| 8
|-
! 2
| 6
|  Stirling Moss
| BRM
| 75
| + 22,2 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 16
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 75
| + 22,4 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 8
|  Harry Schell
| BRM
| 74
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 18
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 2
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
| 74
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 7
| 14
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 73
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 8
| 30
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 71
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 9
| 28
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 70
| +5 krogov
| 9
|  
|-
! 10
| 48
|  Chris Bristow
| Cooper-Borgward
| 70
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 11
| 58
|  Henry Taylor
| Cooper-Climax
| 69
| +6 krogov
| 21
|  
|-
! 12
| 52
|  Peter Ashdown
| Cooper-Climax
| 69
| +6 krogov
| 23
|  
|-
! 13
| 46
|  Ivor Bueb
| Cooper-Borgward
| 69
| +6 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Carroll Shelby
| Aston Martin
| 69
| Vžig
| 6
|  
|-
! Ods
| 40
|  Fritz d'Orey
| Maserati
| 57
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 42
|  Ron Flockhart
| BRM
| 53
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 38
|  Jack Fairman
| Cooper-Climax
| 39
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jo Bonnier
| BRM
| 37
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 31
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 24
|  Hans Herrmann
| Cooper-Maserati
| 21
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 64
|  David Piper
| Lotus-Climax
| 19
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! Ods
| 36
|  Brian Naylor
| JBW-Maserati
| 18
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 50
|  Mike Taylor
| Cooper-Climax
| 17
| Prenos
| 24
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 13
| Vžig
| 17
|  
|-
! DNQ
| 54
|  Keith Greene
| Cooper-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 56
|  Bill Moss
| Cooper-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 60
|  Mike Parkes
| Fry-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 62
|  Dennis Taylor
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 44
|  Trevor Taylor
| Cooper-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 66
|  Tim Parnell
| Cooper-Climax
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959